La detentrice del titolo Hazel Hotchkiss Wightman ha battuto nel challenge round Louise Hammond 6-4, 6-2.

Tabellone

Challenge round

Torneo preliminare

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

U.S. National Championships 1910